Dead New World — пятый студийный альбом американской метал-группы Ill Niño, выпущенный 25 октября 2010 года на лейбле Victory Records.

Список композиций

Участники записи 
 Криштиан Мачадо — вокал
  — ударные
 Diego Verduzco — ритм-гитара
 Ahrue Luster — соло-гитара
 Lazaro Pina — бас-гитара
 Daniel Couto — перкуссия

Примечания 

Альбомы Ill Niño